Aspar Racing Team — іспанська мотогоночна команда, яка бере участь у чемпіонаті світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP. Заснована у 1992 році іспанським мотогонщиком, чотириразовим чемпіоном світу Хорхе Мартінесом по прізвиську «Аспар», що й дало назву команді. Базується у місті Валенсія.

Історія 

Команда була створена Хорхе Мартінесом в 1992 році, коли він ще брав участь у гонках. Після закінчення кар'єри у 1997 році, він продовжив розвивати команду як менеджер.

У сезоні 2010 року, гонщик команди Ніко Тероль посів друге місце в класі 125cc, тоді як його напарник Бредлі Сміт зайняв четверте місце, виступаючи на мотоциклах Aprilia RSA 125. Хуліан Сімон посів друге місце в першому чемпіонаті Moto2.

2013 
Наприкінці сезону 2013 року Хорхе Мартінес вирішив змінити постачальника мотоциклів для класу MotoGP на сезон 2014 року: замість Aprilia гонщики стали виступати на Honda RCV1000R. Це рішення було зумовлено переходом давнього друга Мартінеса, керівника гоночного проекту Aprilia Джіджі Дал'Інья у Ducati.

2014 
В сезоні 2014 в «королівському» класі команду представляли американець Нікі Хейден та японець Хіроші Аояма — екс-чемпіони світу. Склад команди у класі Moto2 не змінився. 13 липня було повідомлено про початок співпраці команди з виробником Mahindra — з сезону 2015 «Aspar Racing Team» стала заводською командою індійців у класі Moto3. Невдалі виступи гонщиків команди у Moto2 за підсумками сезону спонукали Хорхе Мартінеса до відмови від участі в класі з наступного сезону.

2015 
Перед самим початком сезону 2015, напередодні Гран-Прі Катару, у команди виникли серйозні проблеми — її головний спонсор, малайська компанія «DRIVE M7», відмовилась від своїх зобов'язань і це поставило участь «Aspar Racing Team» у змаганнях під питанням. Хорхе Мартінес був змушений шукати підтримки в представників уряду Іспанії. Складність ситуації полягала ще й у тому, що команда вже була готова до перших гонок, нанісши в тому числі логотипи «DRIVE M7» на мотоцикли та екіпірування спортсменів, а відмова спонсора призвела ще й до додаткових витрат, пов'язаних із необхідністю їх знищення. Всього за контрактом малайська компанія виплачувала «Aspar Racing Team» приблизно 2 млн.€ на рік.

Досягнення 
За 20-річну істрою команди з 1992 по 2012 роки, гонщики команди «Aspar Racing Team» чотири рази ставали чемпіонами світу:
 Альваро Баутіста у 2006 році;
 Габор Талмаші у 2007;
 Хуліан Сімон у 2009;
 Ніко Тероль у 2011.
На етапах Гран-Прі здобуто 84 перемоги та 91 поул.

Статистика сезонів 

Примітки: Результати у дужках відображають виступи гонщиків протягом сезону в цілому з врахуванням їх виступів у складі інших команд.

Примітки

Зовнішні посилання 

 Офіційний сайт команди 

Команди MotoGP
Команди Moto2
Команди Moto3
Спортивні клуби, засновані 1992